

Ґалово — село в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Ґалово — село в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства